Se også 919 (tal)

Begivenheder 
 Henrik Fuglefænger bliver valgt som tysk konge

Født

Dødsfald 

 

19
Artikler om enkelte år